Oliveira est un mot portugais signifiant "Olivier". Il est employé fréquemment comme patronyme, précédé de la particule « de » (ou « d »). On le retrouve également dans la toponymie portugaise et brésilienne, dans des noms de freguesias ou de villes (le plus souvent composés). Comme beaucoup de noms portugais, Oliveira, est un nom d'arbre.   

À l'origine une maison noble supposée tantôt venir d'Aragon, tantôt des communes s'appelant comme telles, Oliveira est aujourd'hui un nom de famille populaire, étant le cinquième nom le plus commun au Portugal et le quatrième nom le plus commun au Brésil.

Le nom Oliveira dans la géographie

Au Portugal 

 Oliveira, paroisse civile de la municipalité de Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Oliveira', paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Oliveira, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Oliveira, paroisse civile de la municipalité de Mesão Frio, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 Oliveira, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Oliveira do Bairro, municipalité située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 Oliveira do Douro, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Oliveira do Douro, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Gaia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Oliveira do Hospital, municipalité située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Oliveira do Hospital, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Oliveira de Azeméis, municipalité située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Oliveira de Azeméis, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Oliveira de Frades, municipalité située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Oliveira de Frades, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus.

Au Brésil 
 Oliveira, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Oliveira dos Brejinhos, municipalité située dans l'État de Bahia ;
 Oliveira Fortes, municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;
 Oliveira de Fátima, municipalité située dans l'État du Tocantins ;
 Microrégion d'Oliveira, une microrégion de l'État du Minas Gerais.

Personnalités portant ce nom de famille 
  ;
 Agostinho Oliveira (1947-), joueur et entraîneur de football portugais ;
 Anacleto Oliveira (1946-2020), théologien, traducteur et professeur d'histoire biblique portugais, évêque de Viana do Castelo ;
 Angenor de Oliveira (1908-1980), compositeur brésilien ;
  ;
 Basil D'Oliveira (1931-2011), joueur de cricket sud-africain naturalisé britannique ;
 Cândido de Oliveira (1896-1958), joueur, entraîneur, journaliste de football portugais ;
 Carlos de Oliveira (1921-1981), poète et écrivain portugais ;
 Carmen de Oliveira (1965-), athlète brésilienne ;
 Cátia Oliveira (1991-), pongiste brésilienne ;
 Charles Oliveira (1989-), pratiquant d'arts martiaux mixtes (MMA) brésilien ;
 Cristiano Moraes de Oliveira (1983-), footballeur brésilien ;
 Damian D'Oliveira (1960-2014), joueur de cricket, fils de Basil D'Oliveira ;
 Domingos Oliveira (1873-1957), homme politique et général portugais ;
 Domingos José Paciência Oliveira (1969-), footballeur portugais ;
 Ernesto Oliveira (1921-2016), footballeur portugais ;
 Estefany Oliveira (née en 1993), actrice vénézuélienne ;
  ;
 Ghaya Oliveira, cheffe pâtissière tunisienne ;
 Guilherme d'Oliveira Marques (1887-1960), peintre et un sculpteur portugais ;
 Guilherme d'Oliveira Martins (né en 1952), homme politique portugais ;
 Ingrid de Oliveira (née en 1996), plongeuse brésilienne ;
 Ivo Oliveira (né en 1996), coureur cycliste portugais ;
 Jair Marinho de Oliveira (1936-2020), footballeur international brésilien ;
 Jeovane Oliveira (1977-), coureur cycliste brésilien ;
 Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894), homme politique portugais et scientifique social ;
 Joaquim Oliveira Duarte (1943-), footballeur portugais ;
 João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), militaire et homme politique brésilien ;
 João Marques de Oliveira, peintre naturaliste portugais ;
  (1904-1985), un zoologiste brésilien ;
  ;
 Jocy de Oliveira (né en 1936), pianiste et compositrice brésilienne ;
 Jorge Marco de Oliveira Moraes (1993-), footballeur brésilien ;
 José Manuel Oliveira (né en 1967), coureur cycliste portugais ;
 Joseane Oliveira (née en 1981), mannequin et actrice brésilienne ;
 Luciano Siqueira de Oliveira (1975-), footballeur brésilien ;
 Luiz Eduardo de Oliveira dit Léo (né en 1944), auteur brésilien de bande dessinée ;
 Manoel de Oliveira (1908-2015), réalisateur portugais ;
 Manuel de Oliveira Gomes da Costa (1863-1929), militaire et homme politique portugais ;
 Maria Marly de Oliveira (1935-2007), poétesse brésilienne ;
 Maria José Oliveira (1943-), artiste contemporaine portugaise ;
 Martinho Oliveira (1898-?), footballeur portugais ;
  ;
  ;
  ;
 Nereu de Oliveira Ramos (1888-1958), avocat et homme politique brésilien ;
 Oswaldo de Oliveira (1931-1990), réalisateur brésilien ;
 Oswaldo de Oliveira (1950-), entraîneur de football brésilien ;
 Pâmella Oliveira (née en 1987), triathlète brésilienne ;
 Raica Oliveira (née en 1984), mannequin brésilien ;
 Ríssia Oliveira (née en 1995), joueuse angolaise de handball ;
 Rui Oliveira (né en 1996), coureur cycliste portugais ;
 Sérgio Oliveira (1981-), footballeur brésilien ;
 Sérgio Oliveira (né en 1991), footballeur portugais ;
 Vanessa de Oliveira (née en 1975), écrivaine brésilienne ;
 Vasco Oliveira (1922-2000), footballeur portugais ;
 Victor Simões de Oliveira (1981-),  joueur de football brésilien ;
 Vinícius de Oliveira (né en 1985), acteur brésilien ;
 Weverson Patrik Rodrigues Oliveira (né en 1988), footballeur brésilien.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme